La scoperta dell'alba – romanzo del 2006 scritto da Walter Veltroni,
 La scoperta dell'alba – film del 2012 diretto da Susanna Nicchiarelli, tratto dal romanzo omonimo.
 La scoperta dell'alba – singolo dei Subsonica del 2012, brano inserito nella colonna sonora dell'omonimo film.